Зайчихино () — пресноводное озеро на территории Советского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км², площадь водосборного бассейна — 25,2 км². Располагается на высоте 14,1 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега несильно изрезанные, преимущественно заболоченные.

Из юго-восточной оконечности озера вытекает безымянный водоток, впадающий в озеро Пионерское, которое соединяется протокой с озером Александровским. Из последнего берёт начало река Гороховка, в свою очередь, впадающая в Выборгский залив

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300511102000009827.

См. также 
 Озёра Карельского перешейка

Примечания 

Бассейн Гороховки (реки, впадающей в Балтийское море)
Бассейн Вихайоки
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)